La Coppa dei Campioni 1982-1983 è stata la ventottesima edizione della massima competizione continentale, conclusa con la vittoria dell', al suo primo titolo.

Risultati

Tabellone

Turno preliminare 
La gara di andata si è svolta il 25 agosto 1982, quella di ritorno il 1º settembre.

Sedicesimi di finale 
Le gare di andata si sono svolte il 15 settembre 1982, quelle di ritorno il 29 settembre.

Ottavi di finale 
Le gare di andata si sono svolte il 20 ottobre 1982, quelle di ritorno il 3 novembre.

Quarti di finale 
Le gare di andata si sono svolte il 2 marzo 1983, quelle di ritorno il 16 marzo 1983.

Semifinali 
Le gare di andata si sono svolte il 6 aprile 1983, quelle di ritorno il 20 aprile.

Finale

Formazioni

Classifica marcatori 
Classifica dei principali marcatori del torneo:

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1983
 Supercoppa UEFA 1983
 Coppa delle Coppe 1982-1983
 Coppa UEFA 1982-1983

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Edizioni della Coppa dei Campioni